Lillkyrka socken kan syfta på:
Lillkyrka socken, Närke
Lillkyrka socken, Uppland
Lillkyrka socken, Östergötland